

Homonyme 
 Alessandro De Pol (né en 1972), joueur et entraîneur italien de basket-ball

Toponyme

De Pol, hameau de la commune de Noordenveld, dans le Drenthe
 De Pol, hameau de la commune de Steenwijkerland, en Overijssel

Voir aussi
 
nl:De Pol